Přírodní rhenium (75Re) je tvořeno dvěma izotopy; stabilním 185Re (přirozený výskyt 37,40 %) a radioizotopem 187Re (62,60 %, poločas přeměny 4,33×107 let). Bylo také popsáno 39 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 159 až 199, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 183Re (poločas přeměny 70,0 dne), 184Re (35,4 d), 186Re (3,718 6 d), 182Re (64,2 hodin) a 189Re (24,3 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 20 hodin, většina pod 3 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 184 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy wolframu, zatímco u 186Re a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na osmium.

Seznam izotopů

Reference 

Rhenium
Rhenium